Fölsch ist der Familienname folgender Personen:

 Hermann Fölsch (1845–1920), deutscher Unternehmer und Reeder
 Renate Fölsch (* 1938), deutsche Bahnmanagerin und Gewerkschaftsfunktionärin (FDGB)
 Ulrich R. Fölsch (* 1943), deutscher Internist